The Circle (muziekgroep), een voormalige Nederlandse metalband
 The Circle (1925), een film van Frank Borzage
 The Circle (2000), een film van Jafar Panahi
 The Circle (2005), een film van Yuri Zeltser
 The Circle (2017), een film van James Ponsoldt
 The Circle, een reality gameshow-format
The Circle (Amerikaanse televisieserie), de Amerikaanse realty-show
The Circle (Britse televisieserie), de Britse realty-show
The Circle (Franse televisieserie), de Franse realty-show
De Cirkel (roman), een roman van Dave Eggers